Ladysmith (Kwazoeloe-Natal), stad in Kwazoeloe-Natal, Zuid-Afrika;
 Ladismith (Westkaap), plaats in Westkaap, Zuid-Afrika;

En verder:
Ladysmith Black Mambazo, een Zuid-Afrikaanse band;
Beleg van Ladysmith, belegering van Ladysmith in Kwazoeloe-Natal, 30 oktober 1899 - 28 februari 1900, tijdens de Tweede Boerenoorlog.